Francisco González Amadiós (Vigo, 1926-1997), polític gallec 
 Francisco González de Bassecourt (Iruña, 1726 - Carabanchel, Madrid, 1793), comte de l'Asalto, militar espanyol d'origen flamenc i capità general de Catalunya
 Francisco González Chermá (Castelló de la Plana, 1832 - 1896), empresari, periodista i polític
 Francisco González Díaz o Paco González (Sevilla, 1939), sindicalista
 Francisco González Galán (La Corunya, 1897 - La Corunya, 1976), futbolista gallec
 Francisco González González (Madrid, 1966), periodista esportiu
 Francisco González Ledesma (Barcelona, 1927), escriptor i periodista 
 Francisco González Mije (Sevilla, 1978), futbolista andalús
 Francisco González Sanchis (Benifaió, 1914 – 2007), motorista valencià
 Francisco González (tennista)
 Francisco González Sarrià (Alcoi, 1959), cantant valencià
 Francisco Javier González Peña, futbolista andalús
 Francisco Javier González Pérez (Carreira, La Corunya, 1969), futbolista
 Francisco Javier González Urruticoechea, més conegut com a Urruti, exporter de futbol basc